L'édition 2005 du tournoi de tennis de l'Arizona se déroule du 21 au , sur dur en extérieur à Scottsdale. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Wayne Arthurs remporte l'épreuve de simple, Bob Bryan et Mike Bryan celle de double.

Lauréats 
Wayne Arthurs remporte son  ATP, le seul de sa carrière en simple, en battant en finale Mario Ančić. Il devient par ailleurs le lauréat d'un premier titre le plus âgé depuis que l'ATP Tour s'est formé en 1990.

En double, la paire américaine Bob Bryan - Mike Bryan remporte son  en battant en finale Wayne Arthurs et Paul Hanley. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de l'Arizona
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes

Navigation 

ATP 2005
Compétition de tennis aux États-Unis
Tennis masculin en 2005
Sport aux États-Unis en février 2005
Tennis en février 2005